Kabinett Bayar steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Bayar I (1937/1938)
 Kabinett Bayar II (1938/1939)